Tailly pode se referir a:
 Tailly (Ardenas)
 Tailly (Côte-d'Or)
 Tailly (Somme)

Desambiguações de topônimos